Mužská čtyřhra Generali Open Kitzbühel 2018 probíhala v první polovině srpna 2018. Do deblové soutěže kitzbühelského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Pablo Cuevas a Guillermo Durán, jehož členové se rozhodli turnaje nezúčastnit.

Vítězem se stal česko-argentinský nenasazený pár Roman Jebavý a Andrés Molteni, který ve finále za 65 minut zdolal italsko-argentinskou dvojici Daniele Bracciali a Federico Delbonis po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–4. V utkání odvrátili čtyři z pěti brejkbolů. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Jebavý vybojoval třetí deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Molteniho to bylo páté takové turnajové vítězství. Jebavý se následně poprvé v kariéře posunul do elitní světové padesátky žebříčku čtyřhry na 48. místo.

Nasazení párů 

  Julio Peralta /  Horacio Zeballos (čtvrtfinále)
  Max Mirnyj /  Philipp Oswald (čtvrtfinále)
  Marcus Daniell /  Wesley Koolhof (1. kolo)
  Tim Pütz /  Jan-Lennard Struff (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Austrian Open (tenis)
Tenis v Rakousku v roce 2018
ATP World Tour 2018